Суперліга Албанії 1999–2000 — 61-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Теута взяв участь у Кубка УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Албанії 1999—2000.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 червня 2000

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

1999—2000
Албанія
Албанія